Il singolare  del Tennislife Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Tomas Tenconi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Alexandre Sidorenko.

Frederico Gil ha battuto in finale 2–6, 6–1, 6–4 Potito Starace.

Teste di serie

  Peter Luczak (quarti di finale)
  Óscar Hernández (semifinali)
  Marcel Granollers (quarti di finale)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

 Potito Starace (finale)
 Frederico Gil (campione)
 Lamine Ouahab (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tennislife Cup 2009